Бейби шауэр (, дословно — «младенческий душ») — обычай устраивать вечеринку для будущей матери и праздновать рождение будущего ребёнка. В современном виде бейби шауэр начал практиковаться в США после Второй мировой войны, а под влиянием американской культуры постепенно набирал и продолжает набирать популярность в ряде европейских стран.

Выражение baby shower подразумевает, что гости в переносном смысле «осыпают» подарками виновницу праздника (; глагол «принимать душ / обливать из душа / моросить» в английском языке используется в метафорах про осыпание похвалами, почестями или дарами).

История его началась ещё в древнем Египте, но в современном виде этот обычай появился в конце XIX века и в те времена проводился уже после рождения ребёнка, так как тогда считалось, что беременной женщине не стоит ходить на вечеринки. В современном мире беби шауэр практически всегда проводится задолго до родов. По традиции беби шауэр проводится дома у одной из подруг будущей матери, но существуют и другие варианты, например в ресторане или в помещении для банкетов. Сама мать не догадывается, куда её пригласили — хотя это должен быть сюрприз. На беби шауэр могут присутствовать как уже состоявшиеся матери (это обязательно), так и женщины без детей. Современная мода — приглашать и мужчин. Комнату, где будет проходить вечеринка, по-особенному украшают. Можно использовать воздушные шарики, фотографии детей, мягкие игрушки. Виновницу торжества усаживают на специальное место. Все приглашённые приносят подарки будущему ребёнку. Обычно это детская одежда (её принято дарить когда уже известен пол будущего ребёнка), игрушки, предметы детской гигиены. В течение всего вечера участники угощаются лёгкими закусками, играют в специальные игры, общаются. Уже состоявшиеся матери делятся своим опытом.

Беби шауэры принято устраивать перед рождением первого ребёнка.

См. также 
 Гендерная вечеринка

Примечания

Галерея изображений 

Традиции США
Беременность
Младенчество
Встречи